

Geografia 
 Colombia
 San Jacinto, comune del dipartimento di Bolívar.
 San Jacinto del Cauca, comune del dipartimento di Bolívar

 Ecuador
 La città di San Jacinto de Buena Fé nella provincia di Los Ríos

 Guatemala
 San Jacinto comune del dipartimento di Chiquimula

 Messico
 La città di San Jacinto (Bassa California del Sud).
 La città di San Jacinto (Durango).

 Filippine
 La municipalità di San Jacinto (Masbate).
 La municipalità di San Jacinto (Pangasinan).

 Stati Uniti d'America
 La città di San Jacinto (California).
 La catena di San Jacinto in California.
 Il fiume San Jacinto River in Texas.
 La contea di San Jacinto (Texas) in Texas.

 Uruguay
 La città di San Jacinto (Uruguay), nel dipartimento di Canelones.

Battaglie 
 La battaglia di San Jacinto: tra il Messico e il Texas nel 1836.
 La battaglia di San Jacinto (1899): tra gli Stati Uniti d'America e gli insorti filippini.